Степная гипотеза — одна из гипотез о происхождении индоевропейцев.

История развития гипотезы 
Наряду с другими гипотезами, Степная гипотеза вырастала в противостоянии с гипотезой нордического происхождения индоевропейцев. Данное направление разрабатывалось лингвистом Г. Гиртом и археологом Г. Коссина. При этом даже непосредственный ученик Коссина — Эрнст Валле, не поддержал в итоге Нордическую теорию и выступил против неё. Также гипотезу поддерживал Гордон Чайлд — выводя Индоевропейцев как степную культуру. После Второй мировой войны Мария Гимбустас, обучавшаяся в тот момент в Гейдельберге, выдвинула свою Курганную гипотезу, сведя в неё ряд степных культур.

На современном этапе развития Степная гипотеза получила поддержку ряда генетических исследований и, несмотря на свой возраст, всё ещё остаётся весомой в научном мире. Из лингвистов гипотезу поддерживали и развивали — А. Шлейхер, О. Шрадер, Т. Бенфей, В. Бранденштейн. Археологи — Э. Вале, Г. Чайлд, Т. Сулимирский, М. Гимбутас, В. Н. Даниленко, Д. Я. Телегин. Из ныне живущих — Дж. Мэллори, Д. Энтони, Кр. Кристиансен, В. А. Дергачев. Лингвисты опирались на реконструкцию праиндоевропейского языка — терминлогию земледелия и скотоводства, коневодства, военного дела, транспорта. Археологи связывают индоевропейцев с Понтийскими и Прикаспийскими степями.

Степная гипотеза в современном виде указывает на то, что Курганная гипотеза содержит ряд неточностей и излишних обобщений. Так, в ней отстаивался принцип слияния культур. В Степной гипотезе Дж. Мэллори указал Ямную культуру как предка для восточной части индоевропейцев — индоиранцев, греков и армян. Остальные народы были отнесены по происхождению к другим степным народам, в период энеолита. Кристиан Кристиансен вывел новый взгляд — Ямная культура принесла в Европу способ погребения, известный как Курганный, с разделением обрядов на мужской и женский. По его мнению, социальные сдвиги, когда культура переходила от земледелия к пастушескому скотоводству, должны были сказаться и на идеологии, и на языке. Причиной столь резких изменений в образе жизни Ямной культуры он считает аридизацию климата. Основные положения гипотезы. Вместе с тем Кристиансен в интервью «Der Spiegel» в мае 2018 года заявил, что у Ямной культуры мог быть предшественник на Кавказе, где зародился прото-прото-индоевропейский язык.

Основные положения гипотезы

1 
В 2015 году было проведено два генетических исследования (Haak et al. 2015; Allentoft et al. 2015) — генетик Дэвид Райх и генетик Эске Виллерслев обнаружили, что генофонд культуры Шнуровой керамики — Европа, очень сходен с Ямной культурой — ранний бронзовый век, степи около Чёрного и Каспийского морей. Данный факт был истолкован, как доказательство миграции людей из Ямной культуры в Центральную и Северную Европу и при их непосредственном влиянии и участии, сформировалась культура Боевых топоров — Шнуровой Керамики, которая в свою очередь признаётся индоеврпейской. На основе прошлых исследований генетики, известно, что до данных событий, генофонд этой части Европы был другой. На основе этих фактов было вынесено предположение о том, что Ямная культура привнесла в этот регион индоевропейские языки.

2 
Ямная культура — не монолитная, не единая. Н. Я. Мерперт выделил в ней 9 локальных вариантов. Л. Клейн предлагал так же отделять Бурджакскую культуру от Ямной. Это связано с явным разделением Ямной культуры на Западное крыло и Восточное крыло — разница заключается в способах погребения и керамике. Вторжение в Европу шло со стороны Западного крыла Ямной культуры — Бурджакской культуры. Большинство лингвистов, сравнивая генетические исследования, в том числе и по гаплогруппам, указывают что индоевропейские языки сформировались в Анатолии.

Язык первых земледельцев, пришедших в Европу не был индоевропейским. Языки индоевропейцев в Европу были привнесены людьми из Ямной культуры.

3 
Дэвид Энтони (David W. Anthony) — Перемещения людей из Черноморских и Прикаспийских степей, совпадают с распространением индоевропейских языков. Культура шнуровой керамики значительно отличалась от Ямной культуры. Но генетически они схожи. Значит имело место одновременно ассимиляция и смена культуры на новую.
Дэвид Райх (David Reich) — Современные Европейцы генетически сложились из трёх популяций.

1. Западноевропейские охотники-собиратели, возникшие из европейских верхнепалеолитических популяций

2. Древние жители Северной Евразии, родственные жителям Сибири, времён верхнего палеолита, носители генетической линии ANE.

3. Ранние европейские земледельцы ближневосточного происхождения.

У земледельцев с Ближнего Востока, во время прибытия в Европу, отсутствовала линия ANE — маркер для жителей Северной Евразии. В результате анализов генетического материала между 8000 — 5000 лет назад, было выявлено, что популяции на Западе и на Востоке Европы возникли в результате противоположных перемещений людей. В начале неолита в Европе — 8000 — 7000 тысяч лет назад, ранние земледельцы пришли в Германию, Венгрию и Испанию. Они были отличны по генетике от местных, малочисленных охотников собирателей, уровня мезолита.

В этот же период территория России была населена охотниками собирателями, по генетике близких к людям, которых нашли на Мальта (стоянке) — Ядерный геном MA-1 совпадает с ДНК индейцев на 26 %, с ДНК европейцев на 34 % (причем, больше всего похож на ДНК восточно-европейцев), с южно-азиатскими — на 37 %, с океанийскими — на 4 %, последние два числа объясняются древним распространением человека с территории Южной Азии. Судя по аутосомным данным мальчик из Мальты был темнокожим, темноглазым и темноволосым.

В период между 6000 — 5000 лет назад, в Европе усилился генетический состав ветви охотников собирателей. В России генофонд Ямной культуры, которая была скотоводческой, сформировался из смешения местных охотников собирателей (с геномом схожим с Мальта (стоянка)) и ближневосточных племён. Уже сформированные каждая по своему, популяции Запада и Востока Европы, начали контактировать 4500 лет назад. В итоге Культура Шнуровой керамики периода позднего палеолита, несёт 75 % генов от Ямной культуры. Это подтверждает массовое переселение людей Ямной культуры в Центральную Европу из Восточных окраин Европы. На данном этапе, гены от этой миграционной волны составляют 50 % генофонда жителей Северной Европы. Данные результаты подтверждают, что как минимум часть индоеврпейских языков имеют Степное происхождение.

4 
Мортен Аллентофт (Morten E. Allentoft). — Бронзовый век в Евразии, между 3000 — 1000 годами до нашей эры, был периодом высокой подвижности племён и народов и в этот период был сформирована современная генетическая структура Азии и Европы. Результаты исследований геномов, миграций, соотносятся с распространением индоевропейских языков. Так же доказано — в этот период у европейцев уже была светлая кожа, современного типа.

Однако способность переваривать лактозу ещё не возникла. Она появилась позже, чем считалось ранее. Пометка — усвояемость лактозы обусловлена наличием аллели — (rs4988235. Человек может пить молоко, но при этом не усваивать лактозу и не испытывать не комфортных ощущений. Это подтверждается исследованием Галлего Ромеро. При этом ряд витаминов и веществ из лактозы так же не усваивается. Установлено, что добавление сладких веществ в молоко, позволяет лучше его переваривать, но не лактозу.

Изначально исследования предполагали, что когда зародилось скотоводство, усвояемость лактозы вышла на нынешний уровень в Европе, доходящий до 60 — 80 процентов от всех жителей. Ямная культура в бронзовом веке, была носителем примерно 10 — 20 % людей, усваивавших лактозу, а значит резкий скачок в способности переваривать лактозу произошёл уже после миграции людей из Ямной культуры и значительно позже периода, когда европейцы начали пить молоко

5 
Пауль Хеггарти (Paul Heggarty). — Если принимать во внимание данные о генетической картине Европы и Азии, то следует учитывать проблему формирования всех индоевропейских языков в Европе. При таком ракурсе, время распространения индоевропейских языков в Европе отходит ко времени первой миграции, в период неолита, принесшей земледелие в Европу и значит относящейся к людям, приходившим с Ближнего Востока.

6 
Кристан Кристиансен (Kristian Kristiansen) — указывает, что есть чёткая связность между демографией, экономикой и образом жизни культур. В итоге изменения в генетике и численности сопровождаются сменой языка. Распространение языков на этом фоне имеет вторичный статус. Ямная культура оказала значительное влияние в Европе, вплоть до Балтики. Возможным подспорьем её распространению послужила эпидемия чумы, сократившая численность населения прошлых культур.

7 
Олег Балановский, ИОГЕн РАН — Исследования популяций, носителей индоеврпоейских языков и пары их географических соседей, носителей языков иной группы, показало — из 100 000 исследованных маркеров, практически не обнаруживаются такие, которые бы имели место в Индоевропейских популяциях и не имели бы место в не индоевропейских популяциях. Это говорит о том, что генетический компонент протоиндоевропейцев полностью растворён в других народах, когда индоевропейцы мигрировали и ассимилировали эти народы.

Это так же увязывается с теорией, что Идоевропейцы зачастую передавали свой язык, путём перемещения элит, а не больших масс населения. Элита из Индоевропейцев занимала главенствующее положение — население не индоевропейское по генетике, заимствовало язык элиты и немного генетики — затем, в течение двух — трёх поколений, язык сохранялся и развивался, а генетический компонент индоевропейцев, из за малого числа носителей, растворялся в народности. примером этого может служить малое распространение славянского генофонда в Балтике, при сильном распространении славянских языков.

8 
Иосиф Лазаридис (Iosif Lazaridis) et al. — Представлен анализ генома земледельцев из Анатолии — Малой Азии. Возраст — 6 300 лет назад. Выделена генетически сходная линия с ранними европейскими земледельцами, что доказывает — земледельцы пришли в Европу в период неолита именно из Анатолии. В этот период ранние земледельцы из Центральной Европы и Иберии несли в себе 90 % генома анатолийцев времени неолита и 10 % европейских охотников собирателей уровня мезолита. Генетика этих земледельцев, выходцев из Анатолии, отличается и от современных народов, которые населяют Малую Азию в данный период. Это говорит о том, что в период неолита регион также подвергался изменениям в плане генетического фонда населения.

Предполагается, что земледельцы из Анатолии не говорили на том же языке, что и люди из Ямной культуры.

9 
Гуус Кроонен (Guus Kroonen) — Исследования указывают. Протоиндоевропейский язык содержит очевидные заимствования из Эгейского региона в период неолита, что подтверждает миграцию первых земледельцев из данного региона. При этом индоевропейский язык попал в Европу в течение более поздней волны миграций, что говорит в пользу Степной гипотезы.

10 
По последним генетическим исследованиям, складывается следующая картина.

1 — Ямная культура была наиболее подвижной и распространённой в Евразии, в период Бронзового века. В 3-ем тысячелетии до нашей эры, Ямная культура замещает в Восточной Европе ареал культур Неолитических земледельцев, не индоевропейского происхождения. На этой основе к 2800 году до нашей эры, возникает Культура Шнуровой керамики или Культура боевых топоров. Она замещает ареал остававшихся ещё неолитических земледельцев. Генетические данные указывают — Европейские культуры позднего неолита и бронзового века — культура Шнуровой керамики, культура Колоколовидных кубков, Унетицкая и Скандинавская — генетически близки друг к другу. При этом у всех есть сходство с Ямной культурой.

Культура Шнуровой керамики обнаруживает сходство с Синташтинской культурой. Имеется генетический вклад от земледельцев неолита, при этом данные гены не представлены в ранней Ямной культуре, до её миграции в Европу. Значит Синташтинская культура могла возникнуть не в Азии, а в Европейском кластере.

Андроновская культура, генетически близка к Синташтинской и в меньшей степени к Ямной и афанасьевской, что говорит о том, что она является продолжением Синташтинской культуры.

Миграция Ямной шла так же на Восток и дошла до Алтая и Минусинского бассейна, где была образована Афанасьевская культура — рядом особенностей схожая с Ямной. При этом генетически она неотличима от Ямной культуры. Отсюда сходство в генетике между Скандинавией и Алтаем. Затем Афанасьевская культура могла продвинуться на юг, дальше в Центральную Азию и породить в бассейне реки Тарим — Тохарский язык и связанную с ним этническую составляющую — Тохарцев, которая является носителем одного из старейших индоевропейских языков.

Баски — народность Европы, не индоевропейского происхождения, является потомком от смешения земледельцев неолита из Передней Азии и Европейских охотников собирателей и после долгое время находившаяся в изоляции. Древность останков подвергнутых исследования составляет от 5500 — 3500 лет назад.

Генетически Ямная культура представлена, если брать пример образцов из находок под Самарой. С мужской стороны — носители R1b.

Женская часть, по мере убывания в геноме:

 H7 — Европа и Западная Азия.
 T1 и Т2 — Восточная Африка и Южная Азия.
 U5 — Европа, K2 — ныне встречается только в Южной Азии, обнаружена у Таримских мумий.
 W1 — Европа, Западная и Южная Азия.
 N1a — на данный момент почти растворилась в других группах. Ранее, в период неолита, была представлена в Культуре Линейно Ленточной керамики.
 J1 — Аравийский Полуостров, Левант, Ближний Восток в целом, Северная Африка.
 U2 и U4 — Европа, Ближний Восток. U4 обнаружена у представителей катакомбной культуры, культуры Веретье, днепро-донецкой культуры и у представителя ямной культуры. Субклада U4a2 или U4d обнаружена у представителя хвалынской культуры, жившего 6700 лет назад.
 I1 — Скандинавия и Северо — Западная Европа.

Данный генетический факт говорит о том, что мужчины Ямной культуры брали в жёны женщин из разных племён и народов, начиная с древних времён.

11 
В 2018 году была опубликована статья в журнале Nature Communications  на тему найденной палочки чумы, которая имеет характерные признаки, делающие её самой древней чумой, способной распространяться через блох от человека к человеку. В Ставропольском крае ранее находили древнейшие образцы чумы, датируемые ему периодом каменного века. Однако этот тип чумы ещё не был приспособлен к жизни в пищеварительной системе блох и не мог обладать высокой вирулентностью, как тип чумы, найденный позднее.

В районе современной Самары, около посёлка Михайловский, в ареале Ямной культуры были проведены раскопки и найдено захоронение двух людей — древность 3 800 лет. Тела положены рядом друг с другом, лицом к лицу. Как показал подробный анализ генетического материала, оба человека умерли от чумной палочки, которая так же имела схожий генетический тип и в период Юстиниановой чумы и обладал способностью жить в блохах и таким образом ускоренно передаваться от человека к человеку, так же подобный тип чумной палочки вызвал знаменитую эпидемию — Чёрная смерть.

Учитывая, что чумная палочка из-под Самары является древнейшим примером подобной мутации у чумы, учёные подтвердили, что массивная миграция населения именно из Ямной культуры, дошла до Европы, породила в итоге Культуру Шнуровой керамики, а в Центральной Азии и на Алтае — Афанасьевскую культуру. Анализы других останков, которые проводились в Европейских раскопках в культурах — Срубная, Синташтинская, Потаповка и Андроново, подтверждают, что чумная палочка имеет связанные генетически линии с той, которую нашли около посёлка Михайловский. Эти культуры представляют собой пример обратной миграции, которую проводили земледельцы этих культур из Европы, вплоть до Центральной Азии.

В результате уточняющих исследований генома палочки были сделаны выводы, что бубонная чума приобрела способность к активной передаче через грызунов ок. 3000 лет назад, таким образом выяснилось, что чума приобрела столь высокую вирулентность уже в тот период, когда ещё не возникало документально зафиксированных пандемий данного вируса.

Критика, контр-аргументы, слабые места теории 
 Недостаточная точность в лингвистических изысканиях, исследованиях, сравнениях. Ряд слов в древних индоевропейских языках, мог относится не к домашним животным, лошадям, растениям, а к диким животным и растениям.
 Конские черепа, найденные и изученные археологами, оказались не времён энеолита, а более поздними по датировке, после 3000 тысячелетия до нашей эры. Значит и колесниц в тот период у Ямной культуры не было, в повозки впрягались только волы.
 Существует ряд неувязок в обрядах Ямной культуры и культуры Шнуровой керамики-Боевых топоров. Хойслер констатировал — в Ямной культуре, в отличие от Шнуровой-Боевых топоров, не было разделения погребального обряда на мужской и женский. Керамика в Ямной культуре отличается — она вся без ручек. В Шнуровой-Боевых топоров — кубки без ручек, но амфоры с ручками и ушками. В археологии принято учитывать подобные расхождения в обязательном порядке, анализ керамики является одним из главнейших маркеров соприкосновения или не соприкосновения культур, их уровня взаимопроникновения. Так же археолог учитывает — на образ жизни Культуры боевых топоров мог повлиять в большей степени климат, а не влияние Ямной культуры. Для гробниц, где одновременно хоронят много человек, нужна оседлость. При кочевом и полукочевом образе жизни, погребение каждого человека могут приходится на новую местность, а значит они будут одиночными. Таким образом, выступает на первый план принцип конвергентной эволюции, когда одинаковые признаки в том или ином событии, не говорят о генетической, этно-социальной и культурной связи или взаимопроникновении, завоевании и так далее. Ямная культура, согласно археологическим датировкам, не является предшественницей культуры Шнуровой керамики-Боевых топоров, она с ними соседствовала между 4 — 3 тысячами лет до нашей эры.
 Сложность точной датировки, разделения общностей, составлявших Ямную культуру. В ней было 9 локальных вариантов. И два крыла — Западное и Восточное. Восточное — (район Самары и Калмыкия) было исследовано генетиками, но активная миграция в Европу шла со стороны именно Западного крыла и составлявшей его Буджакской культуры. При недостатке информации, рано делать точные выводы.
 Праиндоевропейский язык, по данным глоттохронологии, распался на отдельные языки между 7 — 5 тысячелетиями до нашей эры. Разделение Ямной культуры произошло около 2600 года до нашей эры. Разрыв в несколько тысяч лет пока не объяснён.
 Генетическое не совпадение . культура Шнуровой керамики-Боевых топоров, по мужской линии, является в основном носителем гаплогруппы R1a, а R1b имеет субкладу, не совпадающую с Ямной культурой. В Ямной культуре мужская линия представлена другой субкладой гаплогруппы R1b. По исследованиями генетиков, генетические мужские линии Ямной культуры не прослеживаются в современных Западных европейцах. Таким образом, культура составившая генофонд современной Западной Европы, на данный момент точно не известна.

Примечания

Литература 
 Даниленко В. М., Шмаглій М. М. 1972. Про один поворотний момент в історії енеолітичного населення південно-східної Європи. — Археологія, 6: 3 — 20.
 Даниленко В. Н. 1974. Энеолит Украины. К., Наукова Думка,176 с.
 Дергачев В. А. 2007. О скипетрах, о лошадях, о войне. СПб. Нестор-История, 488 с.
 Дьяконов И. М. 1956. История Мидии. Москва — Ленинград, Наука.
 Дьяконов М. М. 1961. Очерк истории древнего Ирана. Москва.
 Зализняк Л. Л. 1980. Мезолитические культуры Украинского Полесья и их место в европейском мезолите. — Первобытная археология: поиски и находки. К.: Наукова Думка: 109—124.
 Зализняк Л. Л. 1984. Мезолит Юго-Восточного Полесья. К.: Наукова Думка, 120 с.
 Залізняк Л. 2016. Мезолітичні витоки перших індоєвропейських культур Європи за даними археології. — Археологія, 3: 3 — 16.
 Иванова С. В. 2012. Об истоках формирования буджакской культуры. — Старожитностi степового Причорномор’я i Криму (Запоріжжя), XVI: 48 — 62.
 Иванова С. В. 2014. Балкано-Карпатский вариант ямной культурно-исторической области. — Российская археология, 2: 5 — 20.
 Клейн Л. С. 1975. Рец. на: Курганы степной части междуречья Дуная и Днестра. Одесса, 1970. — Советская Археология (Москва), 1: 297—303.
 Клейн Л. С. 1990. О так называемых зооморфных скипетрах. — Проблемы древней истории Причерноморья и Средней Азии. Тезисы… Ленинград, издат. Гос. Эрмитажа, 1990: 17 — 18.
 Клейн Л. С. 2010а. Время кентавра. Степная прародина греков и ариев. СПб: Евразия, 486 с.
 Клейн Л. С. 2010б. Ещё раз о так называемых зооморфных скипетрах: Полемическая заметка о книге В. А. Дергачева «О скипетрах, о лошадях, о войне». — Стратум-плюс, 2010, 2: 315—321.
 Клейн Л. С. 2010в. О степном происхождении индоевропейцев (по поводу книги Дэвида Энтони «Конь, колесо и язык»). — Кони, колесницы и колесничие степей Евразии. Отв. ред. Кузнецов П. Ф. Екатеринбург — Самара — Донецк, б. и., 2010: 167—181.
 Клейн Л. С. 2012. Происхождение индоевропейцев и археология. — Культуры степной Евразии и их взаимодействие с древнейшими цивилизациями. Материалы международной научной конференции, посвященной 110-летию со дня рождения … М. П. Грязнова. Кн. 2. Санкт-Петербург, ИИМК РАН, Периферия, 2012: 25 — 34 (перепечат. в: Клейн Л. С. Этногенез и археология. С.-Петербург, Евразия, т. 2, 2013: 447—463).
 Клейн Л. С. 2015а. Археологическая основа степной гипотезы происхождения индоевропейцев: критический взгляд [по поводу статьи К. Кристиансена]. — Генофонд.рф, август 2015.
 Клейн Л. С. 2016. Новые аргументы для сомнений в массовой ямной миграции на Северо-Запад. — Генофонд.рф, июль 2016.
 Клейн Л. С. 2017а. Не было миграции ямной культуры в Центральную и Северную Европу? — Генофонд.рф, февраль 2017.
 Клейн Л. С. 2017б (в печати). Ямная, не ямная (обзор современных работ по степным курганам Подунавья). — Stratum plus, 2.
 Конча С. В. 1998. Проблема спільноіндоєвропейської культурної термінології. — Мовознавство, 1: 54-62.
 Конча С. В. 2001. Концепція «степових інвазій» М. Гімбутас. Спроба критичного аналізу. — Археологія, 1: 35 — 43.
 Конча С. В. 2002. До питання про спільноіндоєвропейську культурну термінологію. — Сучасні проблеми археології. Збірка наукових праць пам’яті В. Ф. Генінга. К., 2002: 94 — 96.
 Конча С. В. 2004. Степова концепція походження індоєвропейців на сучасному етапі. — Археологія, 2004, 1: 87 — 98.
 Конча С. В. 2005. Аріо-кельто-iтальскi зв’язки (за лексичними даними). — Магістеріум, 20, Археологічнi студii: 47 — 52.
 Кузьмина Е. Е. 1981. Происхождение индо-иранцев в свете новейших археологических данных. — Этнические проблемы истории Центральной Азии в древности. М., Наука, 374 с.
 Мерперт Н. Я. 1974. Древнейшие скотоводы Волжско-Уральского междуречья. М., Наука, 166 с.
 Николова А. В. 2012. Абсолютна хронологія ямноi культури Північного Надчорномор’я в світлi дендродат. — Археологія (Kиів), 4: 14 — 31.
 Чайлд В. Г. 1952. У истоков европейской цивилизации. Пер. с англ. (London, 1950). М., Иностранная литература, 468 с.
 Чайлд Г. 2005. Арийцы. Основатели европейской цивилизации. Пер. с англ. (London, 1927). М.,
 Черных Е. Н., Орловская Л. Б. 2004a. Радиоуглеродная хронология древнеямной общности и истоки курганных культур. — Российская Археология, 1: 84 — 99.
 Черных Е. Н., Орловская Л. Б. 2004b. Радиоуглеродная хронология катакомбной культурно-исторической общности (средний бронзовый век). — Российская Археология, 2: 15 — 29.
 Allentoft M. E. et al. 2015. Population genomics of Bronze Age Eurasia. — Nature 522, 167—172 (11 June 2015) doi:10.1038/nature14507.
 Anthony D. W. 1986. The Kurgan Culture, Indo-European Origins and the Domestication of the Horse: a Reconsideration. — Current Anthropology, 27 (4): 291—313.
 Anthony D.W., Brown D.R. 1991. The Origins of Horseback Riding. — Antiquity, 65: 22 — 38.
 Anthony D. W. 2005. The horse, the wheel and language. How Bronze-Age riders from the steppes shaped the modern world. Princeton and Oxford, Princeton University Press.
 Balanovsky O. P., Chukhryaeva M., Zaporozhchenko V. et al. 2017. Genetic differentiation between upland and lowland populations shapes the Y-chromosomal landscape of West Asia. — Human Genetics, doi:10.1007/s00439-017-1770-2et al. 2017.
 Bátora J. 2006. Študie ku komunikácii medzi strednou a východnou Evrópou v dobe bronzovej. Bratislava, Petrus.
 Childe V.G. 1926. The Aryans: a Study of Indo-European Origins. London: Alfred A. Knopf, Inc.
 Childe V. G. 1925. The dawn of European civilization. London et al., Kegan Paul, Trech, Trubner et al. XVI + 328 p.
 Frȋnculeasa A., Preda B,. Heyd V. 2015. Pit-graves, Yamnaya and kurgans along the Lower Danube: Disentangling IVth and IIIrdMillenium BC burial customs, equipment and chronology. — Prähistorische Zeitschrift, 90 (1-2): 45 — 113.
 Furholt M. 2003. Die absolutchronologische Datierung der Schnurkeramik in Mitteleuropa und Südskandinavien. Bonn, Rudolf Habelt.
 Gimbutas M. 1956. Prehistory of Eastern Europe… — American School of Prehistoric Research. Bull. 20, Cambridge.
 Gimbutas M. 1963. The Indo-Europeans: Archeological problems. — American Antropologist, LXV: 815—836.
 Gimbutas M. 1977. The First Wave of Eurasian Steppe Pastoralists into Copper Age Europe. — The Journal of Indo-European Studies, 1977, 5 (4) 277—338.
 Gimbutas M. 1980. The Kurgan Wave (c. 3400-3200 В. С.) into Europe and the Following Transformation of Culture. — The Journal of Indo-European Studies, 1980, 8 (3 & 4): 273—315.
 Gimbutas M. 1981. The goddesses and gods of Old Europe, 6500 — 3500 B.C.: Myths and colt images. New ed. London, Thames and Hudson.
 Gimbutas M. 1996. Die Zivilisation der Göttin. Die Welt des Alten Europa. Berlin, etc. 516 s.
 Harrisson R. and Heyd V. 2007. The transformation of Europe in the Third Millenium BC: the example of ‘Le Petit-Chasseur I + III’ (Sion, Valias, Switzerland). — Prähistorishe Zeitschrift, 82: 129—214.
 Haak W., Lazaridis I., Patterson N. et al. 2015. Massive migration from the steppe is a source for Indo-European languages in Europe. — Nature, 2015, 522: 207 −211.
 Häusler A. 1963a. Ist eine Ableitung der Schnurkeramik von der Ockergrabkultur möglich? — Forschungen und Fortschritte, 37 (12): 363—368.
 Häusler A. 1963b. Ockergabkultur und Schnurkeramik. — Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte (Halle), 47: 157—179.
 Häusler A. 1977. Die Bestattungen der frühen Bronzezeit zwischen Rhein und oberer Wolga, ihre Voraussetzungen und ihre Beziehungen. — Zeitschrift für Archäologie, 11: 13 — 48.
 Häusler A. 1981. Zu den Beziehungen zwischen Nordpontischen Gebiet, Südost- und Mitteleuropa im Neolithicum und in den Frühen Bronzezeit und ihre Bedeutung für das indoeuropaische Problem. — Przeglad Archeologichny, 29: 101—149.
 Häusler A. 1983. Der Ursprung der Schnurkeramik nach Aussage der Grab- und Bestattungssitten. — Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte 66: 9-30.
 Häusler A. 1996. Invasionen aus den nord-pontischen Steppen nach Mitteleuropa in Neolithikum und in der Bronzezeit: Realität oder Phantasieprodukt? — Archäologische Informationen, 19: 75 — 88.
 Häusler A. 2003. Urkultur der Indo-Germanen und Bestattigungsritten. — Bammesberger A. (ed.). Languages in prehistoric Europe. Heidelberg, Winter: 49 — 84.
 Heyd V. 2000. Die Spätkupferzeit im Süddeutschland: Untersuchungen zur Chronologie von den ausgehenden Mittekupferzeit bis zum Beginn der Frühbronzezeit im südlichen Donaugebiet und den benachbarten Regionen bei besonderer Berücksichtigung der keramischen Funde. — Saarbbrücker Beiträge, Altkunde, 73. Bonn.
 Heyd V. 2011. Yamnaya groups and tumuli west of the Black Sea. — Borgna E. and S. Müller-Celka (eds.). Ancestral landscapes. Traveaux de la Maison de l’Orient (Lyon, Maison de l’Orient et de la Méditerranée): 536—555.
 Hirt H. 1892. Die Urheimat der Indogermanen. — Indogermanische Forschungen, Bd.1: 464—485.
 Ivanova Sv. V. 2013. Connections between the Budyhak Culture and Central European groups of the Corded Ware Cuture. — The Ingul-Donets Early Bronze civilization as springboard of transmission of Pontic cultural patterns to the Baltic drainage basin 3200 — 1750 BC (Baltic-Pontic Studies, vol. 18). Poznań, Poland: 86 — 120.
 Klejn L. S. 2013. Zoomorphic sceptres and Unicorns. — Bergebrant S. and Sabatini S. (eds.). Counterpoint: Essays in archaeology and heritage studies in honour of Professor Kristian Kristiansen Oxford, BAR (International series, 2508), 2013: 129—139.
 Klejn L. S. 2017a (в печати). Do the Indo-European languages of Europe stem from the steppe people of the Yamnaya culture? — European Journal of Archaeology, 19.
 Klejn L. S. 2017b. Indo-Europeans origins and archaeology. — Archéologie européenne: Identités et Migrations. Hommages à Jean-Paul Demoule. Paris, Sidestone Press.
 Kossinna G. 1902. Die Indogermische Frage archäologisch beantwortet. — Zeitschrift für Ethnologie, 34:161 — 222.
 Kossinna G. 1926 — 27. Ursprung und Verbreitung der Germanen in vor- und frühgeschichtliche Zeit. Teile 1 — 2. Leipzig.
 Kristiansen, K. 2009. Proto-Indo-European languages and institutions — an archaeological approach. — M. Vander Linden and K. Jones-Bley (eds.). Departure from the Homeland: Indo-Europeans and Archaeology (Journal of Indo-European Studies Monograph Series 56). Washington D.C.: 111—140.
 Kristiansen K. 2012. The Bronze Age expansion of Indo-European language: an archaeological model. — Prescott Chr. And Glørstad H. (eds.). Becoming European. Oxford, Oxbow Books: 165—181 (русск. перев.: Экспансия индоевропейских языков: археологическая моделью — Генофонд.рф, авг. 2015.
 Lazaridis I., Nadel D., Rollefson G. et al. 2016. The genetic structure of the world’s first farmers. — biorxiv.org/content/early/2016/06/16/059311.
 Mallory J. P. 1989. In search of Indo-Europeans. London: Thames and Hudson, 288 p.
 Poznik G. D., Xue Y. et al. 2016. Punctuated bursts in human male demography inferred from 1,244 worldwide Y-chromosome sequences. — Nature Genetics, 48: 593—599.
 Stöckli W. E. 2002. Absolute und relative Chronologie der Früh- und Mittelneolithikums in Westdeutschland (Rheinland und Rhein-Main-Gebiet). Basel.
 Vendryes J. 1918. Les correspondences de vocabulaire entre l’indo-iranien et l’italo-celtique // Mémoires de la Société de linguistique, 20: 265—285.
 Wahle E. 1924. Vorgechite des Deutschen Volkes. Leipzig, C. Kabitzsch.
 Zaliznyak L. 1994. The Late Mesolithic and Neolithic Subbase of Indo-Europeans //The Indo-Europeanization of Northern Europe. International Conference in Memoriam Marija Gimbutas. Vilnius: University Press: 31 — 32.
 Zaliznyak L. 2005. Ukraine and the Problem of Proto-Indo-European Original Homeland. — Archaeology at Kyiv-Mohila Academy. Kyiv: 12 — 38.

Индоевропейские народы